Gibert es un apellido de origen catalán.

Puede hacer referencia a:
 Carolina Gibert de Lametz (1793 - 1879), actriz de teatro francesa y princesa consorte de Mónaco;
 Jorge Gibert Galassi (1965), sociólogo chileno;
 Josep Gibert i Clols (1941-2007), paleoantropólogo español;
 Josep Gibert i Genís (1915-?), promotor cultural de la sardana español;
 Manuel Gibert i Sans (1795-1873), militar y abogado español.
 Montserrat Gibert (1947), exalcaldesa de San Baudilio de Llobregat española;
 Miquel Maria Gibert (1956), escritor español;
 Manel Gibert Vallès (1966), poeta andorrano de origen español;
 Pablo Gibert Roig (1853-1914),  escultor español;
 Rafael Gibert y Sánchez de la Vega (1919-2010), catedrático español;
 Joseph-Balthazar Gibert (1711-1771), historiador francés.

Medicina 
 La pitiriasis rosada de Gibert es una enfermedad dermatológica caracterizada por la dermatosis eritematosa-escamosa, que lleva el nombre del dermatólogo Camille-Melchior Gibert.

Ciencia 
 Abreviatura científica del botánico José Ernesto Gibert (1818-1886)

Empresa 
 Gibert Joseph, librería francesa.

Notas